Theodoropoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Angelos Theodoropoulos (1883–1965), griechischer Maler 
 Argyris Theodoropoulos (* 1981), griechischer Wasserballspieler 
 Dimitrios Theodoropoulos (* 1954), griechischer Schwimmer 
 Ioannis Theodoropoulos, griechischer Leichtathlet
 Michail Theodoropoulos (* 1933), griechischer Ringer 
 Takis Theodoropoulos (* 1954), griechischer Schriftsteller